Propp ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Propp (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Wladimir Jakowlewitsch Propp (1895–1970), russischer Folklorist